Dans l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1, le miroir quantique, ou miroir interdimensionnel, permet de voyager dans d'autres dimensions, où la réalité est altérée. Malgré les possibilités offertes, il doit être considéré comme un objet dangereux.

L'origine et les créateurs du miroir quantique sont toujours un mystère. SG-1 l'a découvert dans un laboratoire archéologique abandonné lors l'épisode 01.20, sur la planète P3R-233.

La télécommande manuelle d'activation du miroir a été perdue par Daniel Jackson dans une réalité alternative.

Dans les dimensions parallèles rencontrées lors des épisodes 01.20 et 03.06, les Goa'uld avaient réussi à s'emparer de la Terre.

Le SGC a entreposé le miroir dans la Zone 51, sous bonne garde, en même temps que d'autres artéfacts extraterrestres jugés dangereux, jusqu'à ce que le général Hammond ordonne sa destruction.

Capacités du dispositif 
Quand il est activé, le miroir est une « fenêtre » ouvrant sur l'endroit où se trouve son double - dans une réalité parallèle. Suivant la théorie quantique, il existe un nombre indéfini de dimensions, chacune contenant une version légèrement différente de la réalité. Le miroir permet à son opérateur de se téléporter dans n'importe laquelle de ces variantes d'univers. Il ne s'agit pas d'un voyage temporel. L'effet est pratiquement instantané. Il semble exister un seul miroir. Comme une personne venant d'une autre dimension peut traverser le miroir, même désactivé, il représente une menace importante. Il n'a pas encore été possible de concevoir un mécanisme de blocage similaire à celui de l'iris qui protège la porte des étoiles sur Terre.

Instructions de fonctionnement 
Pour se servir du miroir interdimensionnel, il faut une télécommande spéciale. En appuyant sur le bouton principal, on active le miroir, et on le traverse en touchant sa surface. Cela dit, il est difficile de choisir une dimension spécifique avec ce dispositif. Les autres dimensions ne peuvent pas être sélectionnées simplement en saisissant leur adresse, comme avec la porte des étoiles. L'opérateur doit deviner où sa réalité est située par rapport aux autres dimensions. Si le miroir est désactivé, la fréquence dimensionnelle devient erratique, comme un tuner de radio manuel laissé sans surveillance. Quand le miroir est réactivé, l'opérateur doit chercher parmi les réalités disponibles pour revenir à la sienne.

Le miroir quantique ou Quantum Mirror, est utilisé pour la théorie des cordes depuis .
L'origine de cette théorie est venue de Theodor Kaluza, né en 1885 en Silésie.
Nous vivons dans trois dimensions plus le temps, et la théorie des cordes demande des dimensions supplémentaires.

Il a donc été possible de définir ces dimensions supplémentaires par l'effet du "Miroir Quantique", qui utilise la symétrie d'un corps dans notre espace en trois dimensions. L'effet du Miroir Quantique, permet de rajouter pour l'instant 6 dimensions supplémentaires dans un espace relativiste à l'intérieur d'un électron. Cette étude permet de prévoir non pas une corde par électron, mais trois: Une électrique, une magnétique et une de gravitation.

Théorie des Quanta 
Selon la théorie des quanta, pour chaque évènement quantique observé, l'Univers crée une arborescence qui inclut toutes les conséquences possibles. Comme les embranchements d'une route, les univers continuent à se séparer à chaque évènement ou décision. Ils évoluent parallèlement, totalement isolés les uns des autres. Chaque variation, ou dimension, est une réalité parallèle. Le miroir interdimensionnel permet à l'utilisateur de visiter n'importe laquelle de ces autres dimensions. Il y a toutefois un inconvénient : quand le Dr Carter « parallèle » s'est téléportée dans la réalité de SG-1, elle a appris que si deux versions de la même personne existent dans une dimension (l'autre était le major Carter), un dérèglement cellulaire (ou entropie) en cascade se produit dans les 48 heures, provoquant une distorsion temporelle.

Caractéristiques du miroir quantique 
 Matériau : Le miroir est logé dans un cadre qui ressemble à de la pierre, mais sa structure interne est probablement à base de naquadah.
 Hauteur : 2,10 m
 Poids : environ 980 kg
 Créateur : Inconnu, bien que les Goa'uld se soient procuré cet artéfact.
 Utilisateurs : Les membres du SGC
 Données complémentaires : Il semble que le SGC, ou une version de cette organisation, dispose actuellement du miroir quantique dans de nombreuses réalités parallèles.

Technologie de Stargate